Plan Totalnej Porażki (Total Drama Action)
 TéléDiffusion d'Algérie (التلفزيون في الجزائر) – Telewizja Algierii